Il distretto di Žarqajyń (in kazako: Жарқайың ауданы) è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Baranköl.

Žarqajyń